Простая просьба () — криминальный триллер 2018 года режиссёра Пола Фига. Сценарий написан Джессикой Шарзер по одноимённому роману 2017 года Дарси Белл. Фильм вышел в прокат в США 14 сентября 2018 года. В мае 2022 года было объявлено о съемке сиквела.

Сюжет 
Одинокая мама Стефани ведёт видеоблог, где рассказывает о пропавшей несколько дней назад лучшей подруге Эмили. С ней они познакомились в начальной школе, которую посещают их сыновья. Эмили просит Стефани посидеть с её сыном, пока та занята на работе, после чего бесследно исчезает. Полиция начинает искать её, после чего находят её труп в озере другого штата.

В ролях 
 Анна Кендрик — Стефани Смозерс
 Блейк Лайвли — Эмили Нельсон / Хоуп МакЛанден, Фейт МакЛанден
 Генри Голдинг — Шон Таунсенд
 Эндрю Рэннеллс — Даррен
 Иэн Хо — Никки Таунсенд, сын Эмили и Шона
 Джошуа Сатине — Майлз Смозерс
 Линда Карделлини — Диана Хайленд
 Руперт Френд — Деннис Найлон
 Джин Смарт — Маргарет Макланден
 Дастин Миллиган — Крис
 Эрик Джонсон — Дэвис
 Гленда Браганза — Керри Гленда
 Келли Маккормак — Стэйси
 Апарна Нанчерла — Сона

Критика 
Фильм получил положительные оценки кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 85 % на основе 231 рецензии критиков со средней оценкой 7 из 10. На сайте Metacritic фильм получил оценку 67 из 100 на основе 41 рецензии, что соответствует статусу «в основном положительные отзывы».

Примечания 

Фильмы США 2018 года
Фильмы Пола Фига